Het seizoen 1932/33 was de negentiende editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Belgica FC Edegem werd winnaar in reeks A en R. Tilleur FC in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1931-32 voor de start van het seizoen:
 Tubantia FAC (voorlaatste) degradeerde na twee seizoenen in Ere-Afdeling.
 FC Turnhout (laatste) degradeerde na één seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1931-32 voor de start van het seizoen:
 KSV Blankenberghe (kampioen reeks A), het vroegere SV Blankenberghe promoveerde na 7 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Oude God Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 3 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Stade Waremmien FC (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1932-33 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1932-33 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Excelsior FC Hasselt ontving de ere-titel koninklijk en veranderde zijn naam in R. Excelsior FC Hasselt (Royal Excelsior Football Club Hasselt).

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
CS La Forestoise en FC Knokke eindigden gelijk op de laatste degradatieplaats.  Het destijds gebruikte criterium, het aantal verlieswedstrijden, was eveneens gelijk.  Er zijn echter geen sporen van een eventuele testwedstrijd teruggevonden.  Het was FC Knokke dat degradeerde op het einde van het seizoen.

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Kampioen der kampioenenwedstrijden
30.04 Tilleur FC – Belgica FC Edegem 5-3 Houet (1-0), Art.Hellemans (1-1),  
Cam.Hellemans (1-2,5-3) 2, Petit (2-2,3-2) 2, Jamar (4-2), Perbome (5-2)
TFC: Cremers, Knutz, Perremans, Hanson, Wouters, Louveau, Perbome, Deculot, Jamar, Petit, Houet
B.E.: De Mondt, Noteris, Nauwelaerts, Defosses, Verbeeck, Aug.Hellemans, Willems, Luyten, Art.Hellemans, Gr. Hellemans, Cam.Hellemans

21.05 Belgica FC Edegem – Tilleur FC 6-2 Cam.Hellemans (1-0), Gr.Hellemans (2-0,3-0,6-1) 3, 
Luyten (4-0,5-0) 2, Petit (5-1), Wouters (6-2)
B.E.: De Mondt, Noteris, Nauwelaerts, Defosses, Verbeeck, Alp.Hellemans, Aug.Hellemans, Luyten, Art.Hellemans, Gr. Hellemans, Cam.Hellemans
TFC: Cremers, Knutz, Perremans, Hanson, Wouters, Louveau, Perbome, Deculot, Jamar, Petit, Houet

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1933-34 op het eind van het seizoen:
 Belgica FC Edegem (kampioen reeks A) promoveerde na 3 seizoenen in 2e nationale voor het eerst naar de Ere Afdeling.
 R. Tilleur FC (kampioen reeks B) promoveerde na 4 seizoenen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1933-34.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 FC Knokke (voorlaatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Oude God Sport (laatste reeks A) degradeerde na één seizoen in 2e nationale.
 Racing FC Montegnée (voorlaatste reeks B) degradeerde na vier seizoenen in 1e en 2e nationale.
 R. Excelsior FC Hasselt (laatste reeks B) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2